Дени́зе Пимпи́ни (; ) — итальянская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, ).
 : золото (, ), серебро (, ).
 : бронза (2017).
 Зимние юношеские Олимпийские игры: серебро (2012; смешанная команда).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младший брат Альберто Пимпини — тоже кёрлингист, они вместе стали чемпионами Италии среди смешанных команд в 2015 году и выступали в составе смешанной команды Италии на , заняв там 9 место.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу